A-1 HKL 2008/09. je najviše hrvatsko košarkaško natjecanje u sezoni 2008./09.

Sudionici  
U sezoni 2008/09. nastupaju sljedeće momčadi:
Alkar - Sinj
Borik-Puntamika - Zadar
Cedevita - Zagreb
Dubrava - Dubrava
Dubrovnik - Dubrovnik
Kvarner - Rijeka
Svjetlost Brod - Slavonski Brod
Šibenik - Šibenik
Trogir - Trogir
Zabok - Zabok
Klubovi koji igraju NLB ligu (igrat će drugi dio sezone):
Split - Split
Zadar - Zadar
Cibona - Zagreb 
Zagreb - Zagreb

Raspored

1. dio sezone

Liga za prvaka

Tablica 
Ažurirano: 18. svibnja 2009.

Boje 
 - momčadi koje su se palsirale u Ligu za prvaka
 - momčad koja će igrati Ligu za ostanak

Tablica - 1.dio sezone

Tablica - Liga za prvaka

Liga za ostanak

Statistika

Poeni

Skokovi

Asistencije

Doigravanje

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 Euroliga
 Cibona VIP, Zagreb
 EuroCup
 Zadar, Zadar
 EuroChallenge
 Cedevita, Zagreb
 Zagreb, Zagreb
 NLB liga
 Split Croatia osiguranje, Split
 Zadar, Zadar
 Cibona, Zagreb
 Zagreb Croatia osiguranje, Zagreb

Poveznice 
 A-2 liga 2008./09.
 B-1 liga 2008./09.
 C liga 2008./09.
 Kup Krešimira Ćosića 2008./09.
 NLB liga 2008./09.

Izvori 
A1 liga na Hks-cbf.hr 
 rezultati i ljestvice 2008./09.
kosarka.org, statistički centar 

2008/09
m-1-A-1